Vincenzo Bianchini kan syfta på:

* Vincenzo Bianchini (omkring 1498–omkring 1566), italiensk målare och mosaikkonstnär
 Vincenzo Bianchini (1853–1909), italiensk politiker
 Vincenzo Bianchini (1903–2000), italiensk läkare, målare, skulptör och poet